Ławki ist ein polnischer Ortsname:

 Ławki (Mysłowice), Stadtteil von Mysłowice, Woiwodschaft Schlesien
Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Ławki (Ryn), Dorf und Siedlung im Powiat Giżycki, bis 1938 Lawken, 1938 bis 1945 Lauken, Dorf und Domäne im Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Ławki (Wilcęta), Dorf im Powiat Braniewski, bis 1945: Lauck, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen
Woiwodschaft Großpolen:
 Ławki (Trzemeszno), Dorf im Powiat Gnieźnieński
Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Ławki (Rogowo), Dorf im Powiat Rypiński
Woiwodschaft Łódź:
 Ławki (Żarnów), Dorf im Powiat Opoczyński
Woiwodschaft Lublin:
 Ławki (Łuków), Dorf im Powiat Łukowski
 Ławki (Tomaszów Lubelski), Dorf im Powiat Tomaszewski
Woiwodschaft Masowien:
 Ławki (Prażmów), Dorf im Powiat Piaseczyński